De IBU wereldbeker biatlon voor het seizoen 2007/08 ging op donderdag 29 november 2007 van start in het Finse Kontiolahti. De atleet die aan het einde van het seizoen de meeste punten had verzameld is eindwinnaar van de algemene wereldbeker. Ook de wereldkampioenschappen die in het Zweedse Östersund plaatsvonden, werden in de puntentelling voor de wereldbeker opgenomen.

De IBU organiseerde zowel voor vrouwen als voor mannen een wereldbeker.

Bij de mannen won Ole Einar Bjørndalen overtuigend de algemene wereldbeker, de Noorse biatlonkoning werd slechts af en toe bedreigd, onder andere door zijn landgenoot Emil Hegle Svendsen.

Bij de vrouwen was het net als vorig jaar strijden tot de laatste wedstrijd. Uiteindelijk trok Magdalena Neuner aan het langste eind, ze haalde het in de eindstand om de algemene wereldbeker net voor Sandrine Bailly.

Mannen

Kalender

Eindstanden

Vrouwen

Kalender

Eindstanden 

Wereldbeker biatlon
Biatlon in 2008
Biatlon in 2007